Вік-Егзампле́, Вік-Еґзампле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Орлеана, 40 км на південний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Фотогалерея

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 342,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вік-Егзампле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вік-Егзампле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр